Ville Juhani Nieminen, finski hokejist, * 6. april 1977, Tampere, Finska.

Nieminen je kariero začel v finski ligi pri klubu Tappara Tampere. Leta 1997 ga je na NHL naboru kot 78. izbral klub Colorado Avalanche, za katerega je zaigral v sezoni 1999/00. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Pittsburgh Penguins, Chicago Blackhawks, Calgary Flames, New York Rangers, San Jose Sharks in St. Louis Blues, je skupno odigral 385 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 48 golov in 69 podaj, ter 58 tekem končnice, na katerih je dosegel osem golov in dvanajst podaj. V sezoni 2000/01 je s Coloradom osvojil Stanleyjev pokal. V drugem delu kariere je igral v švedski 2. ligi za Malmö IF Redhawks in Örebro HK ter ligi KHL za Sibir Novosibirsk, Neftehimik Nižnekamsk in Dinamo Riga, kariero pa je končal po sezoni 2014/15 v finski ligi pri klubu Lukko Rauma.

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo, in svetovnem pokalu 2004, kjer je bil z reprezentanco prav tako srebrn.

Pregled kariere

|-
| Tappara Tampere
| Finska 2. ml. liga
| 93/94
|
| 29
| 13
| 20
| 33
|
| 66
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 94/95
|
| 16
| 0
| 0
| 0
| -7
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska ml. liga
| 94/95
|
| 12
| 10
| 17
| 27
|
| 20
|
| 4
| 1
| 4
| 5
| +2
| 27
|-
| Tappara Tampere
| Finska 2. ml. liga
| 94/95
|
| 15
| 14
| 18
| 32
|
| 58
|
| 7
| 2
| 16
| 18
|
| 22
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 95/96
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska ml. liga
| 95/96
|
| 6
| 9
| 10
| 19
|
| 29
|
| 14
| 11
| 13
| 24
| +5
| 34
|-
| Koo-Vee Tampere
| Finska 2. liga
| 95/96
|
| 7
| 2
| 1
| 3
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 96/97
|
| 49
| 10
| 13
| 23
| -14
| 120
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| 0
| 8
|-
| Tappara Tampere
| Finska ml. liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 2
| 7
| 9
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 97
|
| 6
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 97/98
|
| 74
| 14
| 22
| 36
| +6
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 98/99
|
| 66
| 24
| 19
| 43
| +1
| 115
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +3
| 0
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 99/00
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 99/00
|
| 74
| 21
| 30
| 51
| -11
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 00/01
|
| 28
| 10
| 11
| 21
| -2
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 00/01
|
| 50
| 14
| 8
| 22
| +8
| 38
|
| 23
| 4
| 6
| 10
| -1
| 20
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 01/02
|
| 53
| 10
| 14
| 24
| +1
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 01/02
|
| 13
| 1
| 2
| 3
| -2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 02/03
|
| 75
| 9
| 12
| 21
| -25
| 93
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 03/04
|
| 60
| 2
| 11
| 13
| -15
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 03/04
|
| 19
| 3
| 5
| 8
| +6
| 18
|
| 24
| 4
| 4
| 8
| 0
| 55
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 04/05
|
| 26
| 14
| 13
| 27
| +3
| 32
|
| 8
| 2
| 4
| 6
| 0
| 12
|-
| New York Rangers
| NHL
| 05/06
|
| 48
| 5
| 12
| 17
| +10
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 05/06
|
| 22
| 3
| 4
| 7
| -3
| 10
|
| 11
| 0
| 2
| 2
| -1
| 24
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +1
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 06/07
|
| 30
| 1
| 1
| 2
| -7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 06/07
|
| 14
| 0
| 0
| 0
| -1
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 07/08
|
| 34
| 9
| 15
| 24
| +4
| 124
|
| 10
| 2
| 4
| 6
| +4
| 10
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 08/09
|
| 55
| 22
| 20
| 42
| -7
| 82
|
| 3
| 3
| 2
| 5
| +3
| 2
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 09/10
|
| 50
| 15
| 14
| 29
| +7
| 142
|
| 9
| 3
| 3
| 6
| +2
| 16
|-
| Sibir Novosibirsk
| KHL
| 10/11
|
| 53
| 12
| 23
| 35
| +3
| 62
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -3
| 0
|-
| Neftehimik Nižnekamsk
| KHL
| 11/12
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| KHL
| 11/12
|
| 16
| 0
| 1
| 1
| -7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örebro HK
| Švedska 2. liga
| 11/12
|
| 15
| 4
| 5
| 9
| -1
| 16
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 12/13
|
| 57
| 22
| 28
| 50
| +17
| 132
|
| 15
| 3
| 3
| 6
| 0
| 41
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 13/14
|
| 55
| 7
| 15
| 22
| +13
| 115
|
| 17
| 3
| 3
| 6
| 0
| 12
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 14/15
|
| 50
| 4
| 10
| 14
| -3
| 28
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1202
| bgcolor="#7FFF00" | 287
| bgcolor="#7FFF00" | 382
| bgcolor="#7FFF00" | 669
| bgcolor="#7FFF00" | -24
| bgcolor="#7FFF00" | 1697
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 172
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 76
| bgcolor="#7FFF00" | 119
| bgcolor="#7FFF00" | +15
| bgcolor="#7FFF00" | 289
|}

Zunanje povezave 

 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Colorado Avalanche)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1997
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti KooVee Tampere
Hokejisti Hershey Bears
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Sibir Novosibirsk
Hokejisti Neftehimik Nižnekamsk
Hokejisti Dinamo Riga
Hokejisti Örebro HK
Hokejisti Lukko Rauma
Zmagovalci Stanleyjevega pokala